Het vrouwen-toernooi van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2022 was een afvalsysteem met 30 spelers. Er werd geen wedstrijd om de derde/vierde plaats gespeeld. Er dienden vier sets gewonnen te worden.

Eindronde 

2022
Tafeltennis in 2022
Sportevenement in Zwolle